Франсин Хирш (; род. 28 июня 1967) — американский историк, специализирующийся на истории Европы, СССР и России; доцент исторического факультета в Бингемтонском университете в 1999—2000 годах; профессор исторического факультета Университета Висконсина в Мэдисоне с 2014 года; обладательница премии Герберта Бакстера Адамса от Американской исторической ассоциации (2007) и премии Уэйна Вучинича от Американской ассоциации содействия славистике (2006).

Биография

Работы 
 Soviet Judgment at Nuremberg: A Cold War Story (Oxford University Press, 2020).
 Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union (Ithaca: Cornell University Press, 2005).
 «The Soviet Union at the Palace of Justice in Nuremberg: In the Courtroom and Behind the Scenes» // «May Justice Be Done!» The Evolution of Soviet Criminal Justice Under Stalin: To Nuremberg and Beyond, ed. David Crowe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.
 «The Politics of the Nuremberg Trials and the Postwar Moment» // Political Trials in Theory and History, ed. Devin Pendas and Jens Meierhenrich. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
 «National Types» // Picturing Russia: Essays on Visual Evidence, ed. Valerie Kivelson and Joan Neuberger, 157—161. New Haven: Yale University Press, 2008.

Примечания

Литература 
 С. Н. Абашин. Рец. на: F. Hirsch. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union. Ithaca // Этнографическое обозрение, 2006, № 2, с. 165—168. ISSN 0869-5415.

Ссылки 
 

Историки XX века
Историки XXI века
Историки США
Женщины-историки